

Jardinópolis est une municipalité (município) de l'État de Santa Catarina ;
 Jardinópolis est une municipalité de l'État de São Paulo.

Homonymie de toponyme